GSI steht für:
 Geological Society of India
 Geological Survey of India
 GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, ehemals: Gesellschaft für Schwerionenforschung
 Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
 Gesellschaft Schweiz-Israel
 GSI – Spezialeinheit Göteborg (Johan Falk – Gruppen för särskilda Insatser), eine schwedische Krimiserie
 Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH, Dachverband der Schweißtechnischen Forschung in Deutschland
 Grand Sport Injection, zu Gran Turismo Injektion analoge Bezeichnung für sportliche Modellvarianten der Firma Opel
 Grid Security Infrastructure, ein Sicherheitsframework für Grid-Computing
 Das Gustav-Stresemann-Institut, eine Bildungs- und Tagungsstätte in Bonn
 Global Solutions Initiative, Think-Tanks im Umfeld des G20-Prozesses
 Globale Sicherheitsinitiative
 GSI (Dateiformat), bei Messinstrumenten von Leica Geosystems
 GSI Commerce

Abkürzung